Esistono più comuni francesi con questo nome

Bretenière – Côte-d'Or
La Bretenière (Doubs)
La Bretenière (Giura)